James (ili Jim) Moore može biti:

Butch Moore (1938. – 2001.), pravim imenom James Augustine Moore, irski glazbenik iz 1960-ih
Cowboy Jimmy Moore (pravim imenom James William Moore), biljarist
James Moore (kanadski političar) (r. 1976.), kanadski ministar
James Moore (političar iz Južne Karoline) (oko 1650. – 1706.), kolonijalni guverner Južne Karoline
James Moore (časnik Kontinentalne vojske) (1729. – 1777.), general iz američke revolucije
James Moore (biciklist) (1849. – 1935.), vozač biciklističkih utrka
Slim Harpo (1924. – 1970.), pravim imenom James Moore, blues glazbenik
James Moore (kornski autor) (1929.), autor iz Cornwalla, UK
James Arthur Moore (1965.), pisac horora i fantastičarske proze
James C. Moore (američki pisac), pisac djela Bush's Brain: How Karl Rove Made George W. Bush Presidential
James Edward Moore (1902. – 1986.), general vojske SAD
James Moore (boksač) (1978.), irski boksač, osvajač bronce na amaterskom SP-u 2001. godine
James Moore (biograf) (1947.), povjesničar znanosti na sveučilištu Cambridge, pisac životopisa Charlesa Darwina
James Moore (mačevalac) (1890. – 1971.), američki olimpijski natjecatelj u mačevanju
James Moore (dizajner namještaja) (umro 1726.), engleski English cabinet maker
James Moore (pjevač gospela) (1956. – 2000.), američki glazbenik
James T. Moore (1952. – 2006.), američki znanstvenik, proučavatelj atmosferskih pojava sa sveučilišta Cornell i Saint Louis
Jim Moore (bejzbolaš) (1903. – 1973.), igrač u Major League Baseball
Jimmy Moore (bejzbolaš) (1903. – 1986.), igrač u Major League Baseball
Jim Moore (plesaš), solo-plesač trupe Pacific Northwest Ballet
James Moore (petobojac), američki športaš, osvajač srebrnog odličja na Olimpijskim igrama 1964.
James Moore (bejzbol) (1916.), bejzbolaš
James Moore (nogometaš, 1891.) (1891. – 1972.), nogometaš koji je igrao za Barnsley, Southampton i Leeds United
James Moore (nogometaš, 1889.), engleski nogometaš, igrao je za Derby County

Vidi
Jamie Moore (razdvojba)